Der Begriff Catinella bezeichnet
 eine Gattung von Bernsteinschnecken; siehe Catinella (Tiergattung) 
 eine Gattung von Pilzen in der Klasse Dothideomycetes; siehe Catinella (Pilzgattung)
 den Familiennamen Catinella